Màrcia (Marcia), dona de Marc Atili Règul (cònsol 267 i 256 aC)
 Màrcia (Marcia), dona de Gai Juli Cèsar (avi de Juli Cèsar) i germana de Quint Marci Rex (cònsol 118 aC)
 Màrcia (Marcia) fou una de les verges vestals condemnades juntament a Licínia (vestal) el 113 aC, per Luci Cassi Longí
 Màrcia (dona de Cató d'Útica), segona dona de Cató d'Útica divorciada l'any 56 aC 
 Màrcia (dona de Fabi Màxim), dona de Fabi Màxim
 Màrcia Furnil·la, emperadriu romana, segona dona de l'emperador Titus
 Màrcia (amistançada de Còmmode), amistançada de Còmmode
 Màrcia (dona de Septimi Sever), esposa de Septimi Sever que morí abans que aquest fos emperador
 Gens Màrcia, gens romana